«LeAnn Rimes» — четвертий студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 26 жовтня 1999.

Список пісень

Чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Англомовні музичні альбоми